Alexandra Lake (engl. für „Alexandrasee“) ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Alexandra Lake (Australien), in Ararat, Victoria

in Kanada:
 Alexandra Lake (Ontario)
 Alexandra Lake (Division No. 7, Saskatchewan)
 Alexandra Lake (Division No. 13, Saskatchewan)

im Vereinigten Königreich:
 Alexandra Lake (Greater London), England
 Alexandra Lake (Thurrock), England

Siehe auch:
 Lake Alexandra, See in Australien